Deutsche Streitkräfte bezeichnet:
 Deutsches Heer (Deutsches Kaiserreich) (1871 bis 1919), die Streitkräfte des Deutschen Kaiserreiches
 Reichswehr (1919 bis 1935), die Streitkräfte der Weimarer Republik
 Wehrmacht (1935 bis 1945), die Streitkräfte im Deutschen Reich
 Nationale Volksarmee (1956 bis 1990), die Streitkräfte der Deutschen Demokratischen Republik
 Bundeswehr (seit 1955), die Streitkräfte der Bundesrepublik Deutschland